Das Taiwan Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Taipeh. Das Hallenhartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Taiwan Open 2017 fand vom 28. bis 29. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Taipeh